La rédaction peut faire référence :

 à l'écriture littéraire, action de rédiger un texte ;
 au comité de rédaction, ensemble des personnes rédigeant une publication ;
 à la salle de rédaction, endroit où travaillent les rédacteurs (recherchistes, journalistes, etc.).